Де Кюстпейл () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийском городе Кнокке-Хейст, провинция Западная Фландрия. С 2012 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.2.

Призёры 

|-
| 1962
|  Жилбер Десмет	
|  Даниэль Дом	
|  Марсель Сейнав
|-
| 1963
|  Эмиль Ламбрехт	
|  Том Симпсон	
|  Андре Нойелль
|-
| 1964
|  Клемент Роман	
|  Гюстаф Десмет	
|  Жюльен Галенс
|-
| 1965
|  Бернар Девилль	
|  Вим де Ягер	
|  Камиль Винке
|-
| 1966
|  Эрик Демюнстер	
|  Жером Кагелс	
|  Норберт Ван Каувенберге
|-
| 1967
|  Ноэль Ван Клостер	
|  Йо де Ро	
|  Альфонс Де Бал
|-
| 1968
|  Альберт Ван Влиберге	
|  Вард Векс	
|  Марсель Мас
|-
| 1969
|  Этьенн Сонк	
|  Жорж Ванденберге	
|  Жак Де Бувер
|-
| 1970
|  Андре Дирикс	
|  Ноэль Ван Тигем	
|  Роже Йохманс
|-
| 1971
|  Вилли Терлинк	
|  Фернанд Херми	
|  Роже Йохманс
|-
| 1972
|  Ноэль Ван Клостер	
|  Айме Делар	
|  Ноэль Ван Тигем
|-
| 1973
|  Ноэль Ван Тигем	
|  Айме Делар	
|  Йос Абельсхаусен
|-
| 1974
|  Патрик Серкю	
|  Йозе Ванаккере	
|  Люсьен Зелк
|-
| 1975
|  Марсель Ван дер Слагмолен	
|  Вилфрид Рейбрук	
|  Бенни Схепманс
|-
| 1976
|  Ален Десавер	
|  Мануэль Санчес Кастильйо	
|  Жан-Пьер Беркмас
|-
| 1977
|  Жюльен Стевенс	
|  Федор ден Хертог	
|  Херман Врейдерс
|-
| 1978
|  Франс Ван Лой	
|  Фредди Мартенс	
|  Фонс ван Катвейк
|-
| 1979
|  Марк Демейер	
|  Гери Верлинден	
|  Франс Ван Лой
|-
| 1980
|  Эмиль Гейсеманс	
|  Франс Ван Лой	
|  Паул Де Кейсер
|-
| 1981
|  Гери Верлинден	
|  Ронни Клас	
|  Франс Ван Лой
|-
| 1982
|  Кюрт Докс	
|  Вернер Девос	
|  Франс Ван Лой
|-
| 1983
|  Ален Десавер	
|  Ноэль Сегерс	
|  Йозеф Ликкенс
|-
| 1984
|  Ален Десавер	
|  Марк Ван Гел	
|  Герт Франк
|-
| 1985
|  Ронни Ван Холен	
|  Гери Верлинден	
|  Рейнир Валкенбюрг
|-
| 1986
|  Патрик Верслёйс	
|  Рюди Даненс	
|  Гино Лигнел
|-
| 1987
|  Марникс Ламейре	
|  Роберто Гаджиоли	
|  Бруно Гёйенс
|-
| 1988
|  Ханс Дамс	
|  Иван Ламот	
|  Франк Хосте
|-
| 1989
|  Петер Питерс	
|  Марк Ассез	
|  Патрик Верпланке
|-
| 1990
|  Марникс Ламейре	
|  Херман Фрисон	
|  Патрик Бол
|-
| 1991
|  Йонас Романовас	
|  Луис де Конинг	
|  Марек Кулас
|-
| 1992
|  Майкл Корнелиссе	
|  Адри ван дер Пул	
|  Патрик Страукен
|-
| 1993
|  Майкл Корнелиссе	
|  Вим Омлоп	
|  Том Десмет
|-
| 1994
|  Йелле Нейдам	
|  Ян Ван Камп	
|  Патрик Ван Росбрук
|-
| 1995
|  Петер Ван Петегем	
|  Карло Боманс	
|  Арвис Пизикс
|-
| 1996
|  Том Стелс	
|  Янс Куртс	
|  Майкл Корнелиссе
|-
| 1997
|  Робби Вандале	
|  Майкл ван дер Вольф	
|  Петер Вербекен
|-
| 1998
|  Берт Русемс	
|  Вим Омлоп	
|  Ханс Де Местер
|-
| 1999
|  Майкл Ванхакке	
|  Нико Экхаут	
|  Франки Ван Хасебрук
|-
| 2000
|  Юрген Вермерсх	
|  Дави Делме	
|  Майкл Ванхакке
|-
| 2001
|  Артур Фаренхаут	
|  Данни Стам	
|  Джефф Лоудер
|-
| 2002-2011
|colspan=3 align=center|не проводилась
|-
| 2012
|  Кевин Клайс	
|  Энди Каппелле	
|  Кен Хенсон
|-
| 2013
|  Эгидиюс Юодвалкис	
|  Флориан Сенешаль	
|  Бриан ван Гутем
|-
| 2014
|  Майкл Ван Стайен	
|  Робин Стенёйт	
|  Рой Янс
|-
| 2015
|  Марко Дзанотти	
|  Кун Вермелтфорт	
|  Рой Янс
|-
| 2016
|  Тимоти Дюпон	
|  Берт Ван Лерберге	
|  Йелле Дондерс
|-
| 2017
|  Кристоф Нопп	
|  Йелле Маннартс	
|  Жером Бонье
|-
| 2018
|  Тимоти Стивенс	
|   Брент ван Мер	
|  Деннис Кенен
|}

Ссылки 
 Официальный сайт
 Де Кюстпейл на FirstCycling
 
 
 
 
  
 Де Кюстпейл на CycleBase
 Де Кюстпейл на Memoireducyclisme

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1962 года